Лукояновский благочиннический округ — благочиние Лысковской епархии. Включает в себя храмы Лукояновского района Нижегородской области.

В настоящее время Лукояновский благочинный округ объединяет 8 храмов.

История 
Изначально благочиние входило в состав Нижегородской и Арзамасской епархии.

16 января 2010 года в селе Нехорошево Лукояновского района Нижегородской области был освящён источник, называемым Мирским и издревле почитаемым местными жителями. Чин освящения совершил помощник благочинного Лукояновского округа иерей Борис Семенчев. При источнике хранилась старинная икона «Одигитрия».

Приходы

Лукояновский район 
 город Лукоянов: храм Покрова Пресвятой Богородицы
 рабочий посёлок имени Степана Разина: храм Cвятителя Николая Чудотворца
 село Иванцево: храм Собора Пресвятой Богородицы
 село Крюковка: храм Покрова Пресвятой Богородицы 
 село Кудеярово: храм Всех святых
 село Николай Дар: церковь Великомученика Димитрия Солунского (деревянная церковь освящена в июле 2009 года)
 село Тольский Майдан: Троицкая церковь
 село Ульяново: храм Живоначальной Троицы
 село Шандрово: молитвенный дом в честь Николая Чудотворца

Благочинные 
 Иерей Алексий Вячеславович Широков — до 14 июня 2006 года.
 Иерей Михаил Минюхин — с 15 июня 2006 по 2011 года.
иерей Борис Семенчев с 2011

Примечания

Ссылки 
 

Лукояновский район
Лысковская епархия
Благочиния Русской православной церкви